Малкова — фамилия (женская форма фамилии ) и топоним.

Фамилия  Малкова, Ирина Владимировна — российская журналистка, главный редактор The Bell.
 Малкова, Миа (род. 1992) — американская порноактриса.

Топоним 
 Малкова — деревня в Байкаловском районе Свердловской области в составе Байкаловского сельского поселения.